False Colors – cortometraggio del 1914 diretto da Phillips Smalley
False Colors – film del 1943 diretto da George Archainbaud